Saint-Valérien (Vendée)
Saint-Valérien (Yonne)